Strzał precyzyjny (fr. tir de précision) – w pétanque konkurencja polegająca na kolejnym wybijaniu określonych celów z czterech odległości (6, 7, 8 i 9 metrów) w pięciu różnych ustawieniach.

W petance wyróżnia się dwa podstawowe typy rzutów: puentowanie (fr. point) i strzelanie (fr. tir). Konkurs strzału precyzyjnego pozwala ocenić umiejętności wybijającego (strzelca) i jego aktualną formę. W tej chwili nie istnieje podobny konkurs puentowania, który byłby rozgrywany na turniejach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa świata, Europy czy kraju).

Strzał precyzyjny istnieje także w bocce i bulach lyońskich – obok strzału progresywnego (fr. tir progressif).

W Polsce konkurs strzału precyzyjnego często jest mylnie nazywany tirage (fr. losowanie). Pomyłka wynika z podobieństwa między rzeczownikiem tirage, a czasownikiem tirer (fr. strzelać; tu: wybijać).

Zasady 
Poniżej przedstawiony jest regulamin obowiązujący dla turnieju mistrzostw świata w strzale precyzyjnym.

Teren do gry 
Boisko do rozegrania konkursu powinno spełniać warunki wymienione w regulaminie gry w pétanque i grę prowansalską. Na terenie znajduje się koło o średnicy 1 m, w którego środku umieszcza się kulę-cel a obok niej kule-przeszkody (nie dotyczy piątego ustawienia). W odległościach 6, 7, 8, i 9 metrów od brzegu okręgu znajdują się koła o średnicy 50 cm, w których stoi zawodnik podczas kolejnego wybijania celów.

Cele i przeszkody 
Są one umieszczone tak, jak pokazują schematy dla ustawień 1-5, wewnątrz koła o średnicy 1 m.
Obiekty znajdują się w odległości 10 cm, kiedy są dwa, oprócz figury 3., gdzie odległość między kulami wynosi 3 cm. Kule-cele zawsze są umieszczone na środku koła, co daje dystans odpowiednio 6,5 m, 7,5 m, 8,5 m i 9,5 m od pozycji wybijacza.

Świnka-cel jest usytuowana w odległości 20 cm od krawędzi okręgu, naprzeciw pozycji gracza. Znajduje się ona wtedy w odległościach 6,2 m, 7,2 m, 8,2 m i 9,2 m od zawodnika.

Używane przedmioty 
 Kule-cele o średnicy 74 mm i masie 700 g. Są gładkie (nie posiadają nacięć powstałych w wyniku ich grawerowania) i koloru jasnego.
 Kule-przeszkody o średnicy 74 mm i masie 700 g. Są gładkie, ale mają ciemną barwę.
 Świnka-cel w jasnym kolorze. Regulamin strzału precyzyjnego F.I.P.J.P. nie określa wymiarów świnki, więc powinna ona mieć średnicę 30 mm i podczas turnieju muszą być używane takie same świnki.
 Świnka-przeszkoda ciemnego koloru.
 4 koła o średnicy 1 m z wyznaczonym środkiem.
 16 kół o średnicy 50 cm.
 Gwoździe, korki do wyznaczania środka koła, w którym znajdują się kule-cele i przeszkody. Średnica oraz waga przedmiotów mogą się zmieniać, jednakże w trakcie jednych zawodów wszystkie użyte kule i świnki muszą być identyczne.

Reguły punktowania

Ważność strzału 
Strzał oddany przez zawodnika jest ważny, kiedy rzucona przez niego kula po raz pierwszy styka się z podłożem (lub kulą-celem) wewnątrz koła metrowego. Jeżeli kula wybijacza upadnie przed lub za kołem, zawodnik otrzymuje 0 punktów za rzut.

Punkty 
Przy każdym ustawieniu zawodnik może uzyskać 20 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas jednego meczu to 100.

1 punkt
 Kula-cel jest poruszona, ale pozostaje wewnątrz koła.
 Dla ustawienia 2. i 4., jeśli przedmiot-przeszkoda zostaje poruszony przez powracającą kulę wybijacza.
 Dla ustawienia 3, jeżeli bula zawodnika uderza najpierw w kulę-cel, a następnie, w wyniku uderzenia kulą wybijacza lub kulą-celem jedna lub dwie kule-przeszkody zostają poruszone.

1 punktu nie można uzyskać przy piątym ustawieniu.

3 punkty
 Kula-cel wylatuje poza koło dla ustawień: 1, 2, 3, 4.
 Dla figur: 2, 3, 4 przeszkody nie mogą być poruszone .
 Przy piątym ustawieniu świnka jest poruszona, ale nie wychodzi poza koło, w którym jest usytuowana..
5 punktów
 Dla ustawień: 1, 2, 3, 4 kula wybijająca pozostaje w kole, gdzie usytuowane są kule cele i kule przeszkody (karo) .
 W ustawieniach: 2, 3, 4 przeszkody nie mogą być poruszone.
 Dla figury 5 świnka wylatuje poza koło po uderzeniu kulą wybijacza.

Ustawienia 

 Kula
 Karo: 5 pkt
 Wybicie celu bez efektu zamiany w obrębie koła o promieniu 50 cm: 3 pkt.
 Dotknięcie kuli, bez wybicia jej poza obręb koła: 1 pkt.
 Pudło: 0 pkt
 
 Kula za świnką (10 cm od przeszkody)
 Karo (bez dotknięcia świnki): 5 pkt.
 Wybicie celu bez efektu zamiany w obrębie 50 cm (bez dotknięcia świnki): 3 pkt.
 Dotknięcie kuli, bez wybicia jej poza obręb koła lub wybicie kuli, która po uderzeniu porusza świnkę: 1 pkt.
 Pudło lub trafienie świnki: 0 pkt.
 
 Kula środkowa (3 cm od przeszkód)
 Karo (bez dotknięcia kul po bokach): 5 pkt.
 Wybicie celu bez efektu zamiany w obrębie koła o promieniu 50 cm (bez dotknięcia kul pobocznych): 3 pkt.
 Dotknięcie kuli, bez wybicia jej poza obręb koła lub wybicie buli, która po uderzeniu porusza jedną z kul-przeszkód: 1 pkt.
 Pudło lub trafienie kuli-przeszkody: 0 pkt.
 
 Kula za kulą (10 cm od przeszkody)
 Karo (bez dotknięcia kuli z przodu): 5 pkt.
 Wybicie celu bez efektu zamiany w obrębie koła o promieniu 50 cm (bez dotknięcia kuli-przeszkody): 3 pkt.
 Dotknięcie kuli, bez wybicia jej poza obręb koła lub wybicie buli, która po uderzeniu porusza kulę z przodu: 1 pkt.
 Pudło lub wybicie kuli-przeszkody: 0 pkt.
 
 Świnka (20 cm od krawędzi koła, naprzeciw pozycji wybijacza)
 Wybicie świnki poza obręb koła: 5 pkt.
 Poruszenie świnki bez wybicia jej poza koło: 3 pkt.
 Pudło:0 pkt.

Przebieg rozgrywki 

Każdy zawodnik podczas 1 meczu oddaje 20 strzałów kolejno od pierwszego do piątego ustawienia, terenie przeznaczonym do dwóch faz eliminacji (kwalifikacje i baraże). Pierwsza faza eliminacji wyłania 4 najlepsze rezultaty kwalifikujące do ćwierćfinału i 16 kolejnych rezultatów do rywalizacji w barażach. Faza druga eliminacji wyłania 4 najlepsze rezultaty do ćwierćfinału. Przyjęto czas między wyrzucaniem kul wybijacza – 30 sekund (podczas, gdy na wyrzucenie 1 kuli w rozgrywce petanki, zawodnik ma 1 minutę). Jeden sędzia posiada kartkę kontrolną z punktami, a reszta ekipy, do której należy gracz wybijający ustawia przeszkody i kule-cele. Począwszy od ćwierćfinału zawody odbywają się po dwóch graczy na dwóch równoległych terenach w tym samym czasie. Przeciwnicy oddają rzuty na przemian, jeden po drugim od figury 1 z 6 m., aż do ustawienia 5 z 9 m. Pary zawodników do ćwierćfinału kojarzy się w następujący sposób:
 Najlepszy rezultat z pierwszej fazy z 4 wynikiem baraży
 2. wynik fazy pierwszej z 3. rezultatem baraży
 3. wynik fazy pierwszej z 2. wynikiem baraży
 4. rezultat fazy pierwszej z 1. wynikiem baraży
W półfinale 1. rezultat będzie skonfrontowany z 4. wynikiem, a 2. rezultat z 3. wynikiem ćwierćfinału.
W finale walczą dwaj zawodnicy w tym samym czasie. Rzuty rozpoczyna gracz z najlepszym wynikiem. W przypadku osiągnięcia jednakowych wyników w pierwszej fazie turnieju przez czterech najlepszych zawodników będzie brana pod uwagę liczba uderzeń za 5 punktów, a następnie liczba trafień za 3 pkt.
Jeżeli wśród 16 zawodników, którzy zakwalifikowali się do następnej fazy znajdą się rezultaty jednakowe, istnieje możliwość zwiększenia ilości graczy zakwalifikowanych, biorąc pod uwagę ich zsumowane punkty, identyczne dla kilku zawodników.
W drugiej fazie, 4 najlepszych zawodników będzie rywalizować w ten sam sposób jak 4 najlepszych fazy pierwszej.
Począwszy od ćwierćfinału fazy drugiej, konfrontując po dwóch zawodników, oddają oni jedną serię 5 strzałów, po jednym wybiciu dla każdej figury jedynie z dystansu 7 metrów. Zdobyć mogą maksymalnie 25 pkt. W przypadku jednakowej ilości punktów proceder jest powtarzany do uzyskania przeważającego rezultatu jednego z graczy.
Na każdym boisku niezbędny jest jeden sędzia, który zapisuje i ogłasza wyniki. Dodatkowo jeden sędzia lub przedstawiciel F.I.P.J.P., który kontroluje pozycję stóp zawodnika w kółku, z którego wybijający rzuca kule (uczestnik rozgrywki pétanque, nie może oderwać stopy od podłoża do momentu, w którym jego kula nie dotknie podłoża oraz jego stopy muszą znajdować się wewnątrz koła – nie może on nastąpić na obramowanie). Na dwa tereny potrzebny jest jeden sędzia bądź przedstawiciel. Dodatkowo niezbędna jeszcze jedna osoba na boisko, do zaznaczania punktów.
Osoby wymagane na jednym terenie:
 3 osoby na jeden mecz,
 4 osoby na dwóch boiskach.

Rejestracja zawodników 
W konkursie może brać udział tylko 1 reprezentant każdego państwa, z wyjątkiem obrońcy tytułu mistrza świata, który może przystępować do konkursu osobno.

Trofea 
Pierwsza czwórka otrzymuje medale (przyznawane są 2 brązowe medale), a zwycięzca turnieju dostaje koszulkę mistrza świata. Nagrody zostają wręczone przez przedstawicieli F.I.P.J.P. podczas dekoracji zawodników na podium. Podczas nagradzania zawodników wznoszone są flagi 4 najlepszych państw i odgrywany jest hymn zwycięskiego kraju.

Sytuacje wyjątkowe 
Jeżeli występuje incydent podczas turnieju – (brak prądu, burza, zamieszki itp.) nie wpływający bezpośrednio na zawodnika, konkurs jest przerwany. Musi on być wznowiony tak szybko, jak jest to możliwe, z tymi samymi zawodnikami rozpoczynającymi pojedynek od pierwszego ustawienia.

Spóźnienie 
Po pierwszym wezwaniu zawodnik ma 5 minut, by pojawić się na swoim boisku. W przypadku nieobecności gracz jest wzywany po raz drugi, ale zaczyna mecz z karą 5 punktów. Jeżeli zawodnik nie pojawi się w ciągu 5 minut po drugim wezwaniu, zostaje zdyskwalifikowany.

Rekordy

Świata 
 Aktualnym oficjalnym (osiągniętym na turnieju mistrzostw świata) rekordem świata jest wynik 64 pkt. ustanowiony przez reprezentanta Senegalu François N’Diaye 15 listopada 2008 na mistrzostwach świata seniorów w Dakarze.
 Rekord juniorów – 62 pkt. ustanowił 23 lipca 2005 Francuz Kevin Malbec (aktualnie senior) na mistrzostwach świata juniorów w Longueuil, w Kanadzie.
 Rekord świata w kategorii kobiet wynosi 61 pkt. i należy do Francuzki, Angélique Papon. Ten rekord został ustanowiony 24 września 2006 na mistrzostwach świata kobiet w Grenoble, we Francji.

Historia rekordów 
Juniorów

Kobiet

Wszystkich kategorii

Polski 
Do roku 2012
 Oficjalny rekord Polski należał do juniora – 43 pkt zdobył Paweł Pieprzyk na mistrzostwach świata juniorów w Kemer 21 września 2011.
 Nieoficjalny rekord Polski – 49 pkt należał do Jędrzeja Śliża. Padł on na mistrzostwach Polski w strzale precyzyjnym w Żywcu15 sierpnia 2009.
 Nieoficjalny rekord Polski kobiet – 40 pkt należy do Magdaleny Błasiak. Padł na mistrzostwach Polski kobiet w strzale precyzyjnym w Żywcu 27 września 2009
Od roku 2012

Na podstawie zmiany Regulaminu Zawodów w Strzale Precyzyjnym notuje się rekordy uzyskiwane we wszystkich zawodach strzału precyzyjnego organizowanych pod patronatem Polskiej Federacji Petanque Ujednoliciło to relację między „oficjalnym” a „nieoficjalnym” rekordem polski.

 Oficjalny rekord Polski należy do juniora – 52 pkt zdobył Sergiusz Gądek na mistrzostwach Polski juniorów w Boguszowie-Gorcach 5 sierpnia 2012

Historia rekordów 
Tabele zawierają wyniki uzyskane na mistrzostwach świata, Europy oraz turniejach strzału precyzyjnego rozgrywanych w Polsce pod patronatem PFP od 2012 roku.

Juniorów

Kobiet

Wszystkich kategorii

Turnieje 

Od roku 2000 na mistrzostwach świata w pétanque rozgrywa się osobną konkurencję strzału precyzyjnego, za którą przyznawane są medale (złoty, srebrny i 2 brązowe).

Na corocznym francuskim turnieju Mondial de Millau rozgrywane są zawody w strzale precyzyjnym, a także w tir rapide en double (patrz: sekcja Strzał progresywny).

Jedyny medal zdobyty przez reprezentację Polski na mistrzostwach świata i Europy w pétanque to brąz Jędrzeja Śliża za konkurs strzału precyzyjnego wywalczony na mistrzostwach świata juniorów w 2003 w Brnie.

Do roku 2008 w Polsce rozegrane zostały 2 turnieje strzału precyzyjnego.

Pierwszy odbył się 18 czerwca 2006 w Łodzi. W finale konkursu Andrzej Śliż pokonał swojego syna Jędrzeja, wcześniej ustanawiając nieoficjalny rekord Polski (39 pkt.)

Drugi turniej został rozegrany 2 i 3 czerwca 2007 w Żywcu. W półfinale padł nieoficjalny rekord Polski – 41 pkt. Jędrzeja Śliża, który wygrał cały turniej, pokonując w finale Dominika Pilarskiego.
Od roku 2008 w ramach mistrzostw Polski rozgrywany jest turniej strzału precyzyjnego w kategorii seniorów, juniorów i kobiet. Od roku 2010 w kategorii młodzieży, a od 2012 w kategorii weteranów. Ich zwycięzcy noszą tytuł mistrzów Polski.

Mistrzostwa Polski 
27 września 2008 w Radwanicach odbyły się pierwsze mistrzostwa Polski w strzale precyzyjnym. Pierwotnie miał je zorganizować klub Petanka Wrocław, ale Petanka zorganizowała turniej wspólnie z EKS'em. Wzięło w nim udział zaledwie 27 uczestników.

W kategorii seniorów pierwsze 2 miejsca zdobyli radwaniczanie – mistrzostwo wywalczył Tomasz Lipczyński, a wicemistrzostwo Dominik Pilarski. W meczu o 3. miejsce Jędrzej Śliż wyrównał nieoficjalny rekord Polski (41 pkt.) i pokonał swojego ojca Andrzeja.

Najlepsza kobieta – Katarzyna Bąbik uzyskała wynik 29 pkt.

Mistrzostwo w kategorii juniorów otrzymała Anna Bednarek z „Sokoła” Wrocław. Była jedyną juniorką uczestniczącą w turnieju (podobne sytuacje są rzadkością na turniejach pétanque).

Inne dyscypliny 
Tir de précision występuje nie tylko w pétanque. Pojawia się on także w bocce i bulach lyońskich, jako metoda sprawdzenia umiejętności wybijacza.

Bocce 
W bocce konkurs strzału precyzyjnego ma inną formę niż w petance.
Cele i przeszkody umieszczone są w 6 prostokątach, do których podbiegają zawodnicy, a następnie wykonują rzut.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 37.
Konkurencja strzału precyzyjnego jest obecna na mistrzostwach świata w bocce.

Ustawienia 
 Kula – 1 pkt. za celne uderzenie
 Pallino (odpowiednik świnki) – 2 pkt. za celny strzał
 Kula-cel z pallino po lewej i prawej stronie (oddalone od siebie o 10 cm) – 3 pkt. za celny strzał
 Pallino z kulą po lewej i prawej stronie – 3 pkt. za celny strzał
 Kula-cel obok kuli-przeszkody oddalonej o 2 cm, znajdującej się po prawej stronie i ustawionej pod kątem 45° od kierunku biegu zawodnika – 4 pkt. za celny strzał
 Kula-cel obok kuli-przeszkody oddalonej o 2 cm, znajdującej się po lewej stronie i ustawionej pod kątem 45° od kierunku biegu zawodnika – 4 pkt. za celny strzał
 Kula-cel znajdująca się za pallino-przeszkodą w odległości 15 cm – 3 pkt. za celny strzał
 Kula-cel znajdująca się za kulą-przeszkodą w odległości 15 cm – 4 pkt. za celny strzał
 Kula-cel obok kuli-przeszkody po prawej stronie – 3 pkt. za celny strzał
 Kula-cel obok kuli-przeszkody po lewej stronie – 3 pkt. za celny strzał
 Pallino – 5 pkt. za celny strzał

Bule lyońskie 
W tej dyscyplinie występują 3 wariacje konkursu wybijania:
 strzał precyzyjny (fr. tir de précision)
 strzał progresywny (fr. tir progressif)
 tir rapide en double

Strzał precyzyjny 
Konkursy strzału precyzyjnego w Boule Lyonnaise są rozgrywane na 11 polach, które są oddalone od linii o 12,5 do 17,5 m (kobiety i juniorzy poniżej 14. roku życia grają na boiskach oddalonych o 12,5 do 16 m). Na tych 11 boiskach umieszczone są kule i świnki ustawione w różnych figurach. Oprócz kul-celów istnieją także kule-przeszkody, które nie mogą być poruszone podczas wybijania.

Strzał progresywny 
Strzał progresywny to dyscyplina strzelecka, której rozgrywka trwa 5 minut. Za każdym razem strzela się do sześciu kul z odległości od 13,05 do 17,05 metrów. Po sześciu rzutach wybijacz szybko biegnie na przeciwległą stronę boiska i oddaje strzały do kolejnych sześciu kul. Zawodnik strzela do momentu, w którym mija czas rozgrywki. Kobiety i juniorzy (osoby poniżej 14. roku życia) uderzają tylko w trzy kule z odległości od 13,05 do 14,65 m.

Tir rapide en double jest zespołową odmianą strzału progresywnego.

Rekordy 
Strzał precyzyjny

Najlepszy rezultat w kategorii mężczyzn ustanowił 2 grudnia 2006 w Saint-Vulbas Francuz Yann Devise. Zdobył 38 pkt. Wynik ten powtórzył Olivier Cincotti (Francja) 10 marca 2007 w Dives-sur-Mer.

Rekord w kategorii kobiet – 35 pkt. należy do Francuzki Sonii Bruniaux. Ustanowiła go 3 października 2004 w Lyonie.

Najlepszy wynik juniorów to 34 pkt. Francuza Florian'a Dupraza z 15 lutego 2003 w Aix-les-Bains. Rezultat ten został wyrównany przez jego rodaka, Pierre’a Pontonniera (22 marca 2008 – Saint-Maurice-l’Exil) i Włocha Luigi Grattapaglia (22 czerwca 2008 – Eybens).

Strzał progresywny

Rekord świata uzyskał 18 października 2003 w Eybens Francuz Sébastien Grail. W ciągu 5 minut wybił 51 kul, ani razu się nie myląc. Ten sam rezultat udało mu się powtórzyć 20 listopada 2004 w Aix-les-Bains.

Wśród kobiet najlepszy rezultat, 42/45, uzyskała Włoszka Ilenia Pasin 19 maja 2002 w Annone Veneto. Ten sam wynik powtórzyła 20 lipca 2005 w niemieckim Duisburgu.

Najlepszy wynik juniorów to 46/49 Francuza Yohanna Villarda z 23 lutego 2002 w Aix-les-Bains. 23 listopada 2004 w Viña del Mar Włoch Alessandro Longo uzyskał 46/48. Następnie, 19 listopada 2005 w Romans, Fabien Durand zdobył 46/49.

Tir rapide en double
Rekord świata w tir rapide en double – 58 kul na 59 strzałów uzyskała para francuska Fabien Amar i Frédéric Poyet 3 marca 2007 w Lyonie. Następnie, 2 lutego 2008 w Banchette Włosi Mauro Bunino i Michele Giordanino zdobyli 58/60. Taki sam wynik uzyskali ich rodacy Massimo Griva i Marco Ziraldo 16 lutego 2008 w San Damiano d’Asti.

Najlepszy rezultat w kategorii kobiet uzyskały 15 września 2007 w Chivasso Włoszki Ilenia Pasin i Chiara Soligon. W ciągu 5 minut oddały 54 strzały i poruszyły 48 bul.

Rekord juniorów to 56/59 Włochów: Emanuele Ferrero i Daniele Grosso z 14 września 2006 – Biella.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
  – DPV-Website (na licencji GFDL)
 
 

Pétanque
Terminologia sportowa
Byłe Dobre Artykuły